Vojenská tělovýchovná jednota Žatec byl český vojenský fotbalový klub z Žatce. Založen byl v roce 1960 v Mostě, a poté byl o dva roky později přeložen do Žatce. Zanikl v roce 1991 po fúzi s klubem TJ Sklo Union Teplice. Nejvýše působil ve druhé nejvyšší soutěži (v ročnících 1977/78 – 1979/80, 1985/86 – 1986/87).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1960 – VTJ Dukla Most (Vojenská tělovýchovná jednota Dukla Most)
 1962 – VTJ Dukla Žatec (Vojenská tělovýchovná jednota Dukla Žatec)
 1977 – VTJ Žatec (Vojenská tělovýchovná jednota Žatec)
 1990 – FC VTJ Lučan Žatec (Football Club Vojenská tělovýchovná jednota Lučan Žatec)
 1991 – fúze se Sklo Unionem Teplice ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Žatec
Žatec
Žatec
Žatec
Sportovní kluby v Mostě
Zaniklé sportovní kluby v Žatci
Fotbal v Mostě
Fotbal v Žatci
Žatec